Bafra (district), een Turks district in de provincie Samsun
 Bafra (stad), een stad in het Turkse district Bafra